Kvalifikace ženské dvouhry ve US Open 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jedna šťastná poražená.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Magdaléna Rybáriková (kvalifikována)
  Čan Jung-žan (3. kolo, skreč)
  Jana Čepelová (3. kolo)  Eleni Daniilidouová (3. kolo, šťastná poražená)
  María-Teresa Torrová-Florová (1. kolo)
  Lesja Curenková (kvalifikována)
  Karolína Plíšková (2. kolo)
  Kchaj-čchen Čchangová (1. kolo)
  Olivia Rogowská (postup do hlavní soutěže na divokou kartu)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenaová-Vecinová (kvalifikována)
  Michelle Larcherová de Britová (2. kolo)
  Eva Birnerová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (3. kolo)
  Dinah Pfizenmaierová (1. kolo)
  Laura Pousová Tiová (1. kolo)
  Claire Feuersteinová (1. kolo)
  Kristýna Plíšková (kvalifikována)
  Erika Semaová (1. kolo)
  Misaki Doiová (1. kolo)
  Valeria Savinichová (3. kolo)
  Karin Knappová (1. kolo)
  Alberta Briantiová (1. kolo)
  Annika Becková (1. kolo)
  Edina Gallovitsová-Hallová (kvalifikována)
  Kirsten Flipkensová (kvalifikována)
  Stefanie Vögeleová (kvalifikována)
  Lauren Davisová (2. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (2. kolo)
  Maria João Köhlerová (2. kolo)
  Alexa Glatchová (3. kolo)
  Tatjana Maleková (kvalifikována)

Kvalifikantky 
  Magdaléna Rybáriková
  Tatjana Maleková
  Nastassja Burnettová
  Samantha Crawfordová
  Anastasia Rodionovová
  Lesja Curenková
  Edina Gallovitsová-Hallová
  Johanna Kontaová
  Kirsten Flipkensová
  Julia Glušková
  Lara Arruabarrenaová-Vecinová
  Jelena Svitolinová
  Olga Pučkovová
  Alla Kudrjavcevová
  Stefanie Vögeleová
  Kristýna Plíšková
  Eleni Daniilidouová – jako šťastná poražená

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 

 Pátá kvalifikantka 

| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Florencia Molinerová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Teťjana Lužanská
| RD1-score5-1=0
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Anastasia Rodionovová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Caroline Garciaová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=65
| RD1-score7-3=7
| RD1-seed8=23
| RD1-team8= Alberta Briantiová
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=5

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Elitsa Kostovová
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=11
| RD1-team1=
| RD2-score1-1=78
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Çağla Büyükakçayová
| RD2-score2-1=66
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Stephanie Vogtová
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=31
| RD2-team4= Alexa Glatchová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=11
| RD3-team1=

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Reference 

 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry na US open 2012

US Open 2012